Carnarvon může znamenat
 Caernarfon – starší anglický pravopis názvu velšského města
 Carnarvon (správní území) – správní území v Západní Austrálii